Clayman () — пятый студийный альбом мелодик-дэт-метал-группы In Flames, вышедший в 2000 году.

Большинство текстов в альбоме описывают депрессию и тщетную внутреннюю борьбу человека. Clayman — последний альбом группы в их классическом мелодик-дэт стиле, на всех последующих альбомах звучание коллектива начало меняться. Однако уже на этом альбоме акцент был сделан на гитарных партиях и разнообразии вокала.

Обложка альбома основана на рисунке Леонардо да Винчи «Витрувианский человек». В качестве фона — маскот группы Jesterhead в языках пламени (In Flames).

Список композиций 
Вся музыка написана Бьорном Гелотте и Еспером Стрёмбладом, аранжирована In Flames и Фредриком Нордстрёмом. Тексты написаны Андерсом Фриденом.

Участники записи 
In Flames
 Андерс Фриден — вокал
 Еспер Стрёмблад — гитара
 Бьорн Гелотте — гитара
 Петер Иверс — бас гитара
 Даниэль Свенссон — ударные

Приглашённые музыканты
 Fredrik Nordström — дополнительное программирование и синтезатор
 Charlie Storm — синтезатор, программирование
 Кристофер Эмотт — гитарное соло на «Suburban Me»

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы In Flames